Jagdishpur może dotyczyć: 
 Jagdishpur – miasto we północno-wschodnich Indiach, w stanie Bengal Zachodni
 Jagdishpur – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh